Trickey ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Trickey (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin